Stati Uniti d'America
 Fairview Park – città della Contea di Vermillion, Indiana
 Fairview Park – città della Contea di Cuyahoga, Ohio